Turan Tovuz İK (ázerbájdžánsky: Turan Tovuz İdman Klubu) je ázerbájdžánský fotbalový klub sídlící ve městě Tovuz.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Tovuz şəhər stadionu s kapacitou 10 000 diváků.

Historické názvy 

Zdroj: 

 1992 – Turan Tovuz İK (Turan Tovuz İdman Klubu)
 2013 – Turan-T İK (Turan-T İdman Klubu)
 2013 – Turan Tovuz İK (Turan Tovuz İdman Klubu)

Získané trofeje 

 Premyer Liqası ( 1x )
 1993/94

Umístění v jednotlivých sezonách 

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Poznámky:
 1993: Turan Tovuz (druhý tým sk. A) v semifinálovém zápase prohrál s týmem Qarabağ FK (vítěz sk. B) po prodloužení poměrem 0:1.

Účast v evropských pohárech

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Oficiální webové stránky  

Ázerbájdžánské fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1992